Roggwil (Thurgau), een gemeente in het Zwitserse kanton Thurgau.
Roggwil (Bern), een gemeente in het Zwitserse kanton Bern.